Chenmet-nefer-hedjet (ẖnmt-nfr-ḥḏt = „Die mit der Weißen Krone vereinigt ist“) war ein altägyptischer Titel, der von Königinnen, aber auch von Prinzessinnen getragen wurde. Er ist von der Mitte der 12. Dynastie (Mittleres Reich), bis an den Beginn der 18. Dynastie (Neues Reich) bezeugt. Die genaue Bedeutung des Titels ist umstritten.

Vor allem in der 12. Dynastie gibt es einige Bezeugungen des Begriffes, bei denen nicht vollkommen klar ist, ob Chenmet-nefer-hedjet als Eigenname oder als Titel gebraucht wurde. Aus der Zeit von Sesostris II. und Sesostris III. bis Amenemhet III. gibt es mindestens vier königliche Frauen, die als Chenmet-nefer-hedjet bezeichnet werden. Zwei von ihnen datieren unter Sesostris III., wobei eine von ihnen noch als Weret („die Ältere“) und die andere als „Chered“ („das Kind“) bezeichnet wird, was andeutet, dass ihnen die letzteren Epitheta verliehen wurden, um sie jeweils von den anderen Frauen mit demselben Namen zu unterscheiden. 

Unter Amenemhet III. ist die Königin Aat bezeugt, die auch als Chenmet-nefer-hedjet bezeichnet wird, während noch eine weitere Chenmet-nefer-hedjet ohne Zusatz belegt ist. Auch hier konnte man vermuten, dass Aat (Chenmet-nefer-hedjet-aat heißt Chenmet-nefer-hedjet = „die Ältere“) nur ein Namenszusatz war, um diese beiden Königinnen namentlich zu unterscheiden. Dieser Interpretation folgen jedoch nicht alle Ägyptologen. Sie sehen in Weret oder Aat die Eigennamen und in Chenmet-nefer-hedjet einen Titel.

In der folgenden Zweiten Zwischenzeit und im frühen Neuen Reich stellt Chenmet-nefer-hedjet jedoch mit Sicherheit einen Titel dar, mit dem wahrscheinlich eine besondere Verbundenheit zum König zum Ausdruck gebracht werden sollte.

Siehe auch 
 Titel altägyptischer Königinnen

Einzelnachweise 

Königinnentitel (Ägypten)